Hebner ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Hebner (1949–2022), US-amerikanischer Wrestling-Schiedsrichter
 Earl Hebner (* 1949), US-amerikanischer Wrestling-Schiedsrichter und Zwillingsbruder des vorgenannten
 Harry Hebner (1891–1968), US-amerikanischer Schwimmer
 Martin Hebner (1959–2021), deutscher Politiker (AfD)